Kleine Bach ist ein Gewässername:

 Kleine Bach oder Kleinebach (Rhedaer Bach), linker Zufluss des hier Laibach genannten Rhedaer Bachs nach Bokel, Stadt Halle (Westf.), Kreis Gütersloh, Nordrhein-Westfalen
 Kleine Bach (Saalbachkanal), linker Zufluss des Saalbachkanals (zum Oberrhein) nach Graben-Neudorf, Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg
 Kleine Bach (Schwarzbach), rechter Teilungsarm des Schwarzbachs (zur Elsenz) bei Neidenstein, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Kleinebach
 Kleiner Bach